Il singolare del torneo di tennis Salzburg Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Rackl che ha battuto in finale Martin Sinner 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (secondo turno)
 Gabriel Markus (primo turno)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Roberto Azar (semifinali)

 Olivier Delaître (primo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Germán López (semifinali)
 Martin Sinner (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salzburg Challenger 1991